Alexandru Ioniță (1989) – calciatore rumeno
 Alexandru Ioniță (1994) – calciatore rumeno